Schwung steht für

eine physikalische Größe:
 Impuls eines bewegten Massenpunkts oder Körpers
 Drehimpuls eines rotierenden Körpers
 kinetische Energie eines linear bewegten oder rotierenden Körpers

ein bestimmtes Bewegungs- oder Verhaltensmuster:
 Schwung (Ski), Bewegungsmuster beim Skifahren und Snowboarden
 Golfschwung, siehe Golfschlag
 Schwung (Reiten), eine antrainierte Aktion des Pferdes
 ein Lebensgefühl (auch: Beschwingtheit), siehe Verve
 Schwung (Schrift), dekorative Verzierungen an Buchstaben

Siehe auch:
 Swing (Tanz) – Schwungtanz